Jób, férfikeresztnév
Jób, bibliai alak
Jób, Joseph Roth osztrák író 1930-ban megjelent regénye